

Geografia
Australia
Kingsville, sobborgo di Melbourne, parte della Città di Maribyrnong

Canada
Kingsville, città della contea di Inverness, Nuova Scozia
Kingsville, città della contea di Essex, Ontario

 Stati Uniti d'America
Kingsville – census-designated place della Contea di Baltimora, Maryland
Kingsville – città della Contea di Johnson, Missouri
Kingsville – capoluogo della Contea di Kleberg, Texas
Kingsville – area non incorporata della Contea di Ashtabula, Ohio